David Lyons (acteur) (1976), een Australisch acteur
David Lyons (rugbyspeler, 1980) (1980), een Australisch rugbyspeler
David Lyons (rugbyspeler, 1985) (1985), een Engels rugbyspeler
David Lyons (rechtenfilosoof), professor in filosofie en rechten aan de Universiteit van Boston
David Lyons (zwemmer) (1943), een Amerikaans zwemmer